Jan Sochor může být:
 Jan Sochor (fotograf) – fotograf
 Jan Sochor (hudebník) (1947–2013) – klávesista a zpěvák, člen skupiny The Progress Organization
 Jan Sochor (lední hokejista) – lední hokejista